Encarna Abellaneda, més coneguda com la Castiza, encapçala la barricada del carrer de Migdia, al Raval de Barcelona, el 27 de juliol de 1909, segon dia de la Setmana Tràgica. Una altra de les participants en aquest fet és la Rosa Curto Mascarell, àlies la Tortosina, que serà jutjada i condemnada per insultar les forces de l'ordre des d'un terrat.

Biografies